Le Championnat des Pays-Bas de hockey sur gazon 2021-2022, également connu sous le nom de Tulp Hoofdklasse Men pour des raisons de parrainage, est la  saison du Men's Hoofdklasse Hockey, la meilleure ligue de hockey sur gazon. Elle a commencé le 12 septembre 2021 et se terminera le 29 mai 2022 avec le troisième match de la finale du championnat. Bloemendaal sont les champions en titre.

Clubs

Hébergement et emplacements

Personnel

Nombre d'équipes par province

Saison régulière

Classement 

Source: KNHB

En cas d'égalité de points de plusieurs équipes à l'issue des matchs de poule, les critères suivants sont appliqués dans l'ordre indiqué pour établir leur classement:
 Points de chaque équipe,
 Matchs gagnés,
 Différence de buts,
 Buts pour,
 Plus grand nombre de points obtenus dans les matchs de poule disputés entre les équipes concernées.

Résultats 

Légende des classements

Phase finale 
Les demi-finales ont eu lieu les 15, 21 et 22 mai 2022 et la finale aura lieu les 26, 28 et 29 mai 2022.

Demi-finales 

Bloemendaal a remporté les matchs 2-1.

Pinoké a remporté les matchs 2-0.

Finale 

Bloemendaal a remporté les matchs 2-0 et décroche son  titre de champion des Pays-Bas.

Barrages de relégation

Parcours en coupes d'Europe 
Le parcours des clubs néerlandais en coupes d'Europe est important puisqu'il détermine le coefficient EHF, et donc le nombre de clubs néerlandais présents en coupes d'Europe les années suivantes.

Parcours européens des clubs

Coefficient EHF du championnat néerlandais 
Le classement EHF de la fin de saison 2021-2022 permet d'établir la répartition et le nombre d'équipes pour les coupes d'Europe de la saison 2022-2023.

Références 

Compétition de hockey sur gazon aux Pays-Bas
hockey sur gazon M1
Pays-Bas M1
Pays-Bas, hockey sur gazon M1